Do soutěže ženské dvouhry na tenisovém turnaji Rio Open 2016 nastoupilo třicet dva hráček. Obhájkyní titulu byla italská tenistka Sara Erraniová, která zvolila start na paralelně probíhajícím Dubai Tennis Championships, kde si zahrála finále.

Vítězkou dvouhry se stala nenasazená Italka Francesca Schiavoneová, jež ve finále zdolala americkou poslední přímou účastníci soutěže a 151. hráčku klasifikace Shelby Rogersovou po třísetovém průběhu 2–6, 6–2 a 6–2. V probíhající sezóně si připsala premiérové turnajové vítězství, které představovalo sedmý singlový titul na okruhu WTA Tour, a první od trofeje na marockém Grand Prix de SAR La Princesse Lalla Meryem 2013.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze 
{{Pavouk 4-3
| RD1=Semifinále
| RD2=Finále

|team-width=185

|RD1-seed1= 
|RD1-team1= Petra Martićová
|RD1-score1-1=3
|RD1-score1-2=3
|RD1-score1-3=
|RD1-seed2= 
|RD1-team2=|RD1-score2-1=6
|RD1-score2-2=6
|RD1-score2-3=

|RD1-seed3=WC
|RD1-team3= Sorana Cîrsteaová
|RD1-score3-1=4
|RD1-score3-2=4
|RD1-score3-3=
|RD1-seed4= 
|RD1-team4= Shelby Rogersová
|RD1-score4-1=6
|RD1-score4-2=6
|RD1-score4-3=

|RD2-seed1= 
|RD2-team1=

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Rio Open 2016